Kaivosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaivosaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Kaivosaari (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar